een programma over sport op de radio of televisie,
 een reeks georganiseerde sportactiviteiten